Садиг Гафар оглы Гулиев (; 9 марта 1995, Имишли) — азербайджанский футболист, защитник клуба «Туран».

Клубная карьера 
Является воспитанником ФК «Габала», в футбольной академии которого выступал в различных юношеских возрастных категориях.

Чемпионат 
С 2012 года выступает за основной состав ФК «Габала». Дебютировал в составе габалинцев 28 апреля 2013 года в XXVIII туре Премьер-лиги против ФК «Карабах». В составе клуба выступает под № 5.

Кубок 
В Кубке Азербайджана провёл одну игру в составе ФК «Габала».

Сборная Азербайджана

U-17 
Дебют в официальных матчах за юношескую сборную Азербайджана до 17 лет состоялся 25 октября 2011 года в отборочном матче Чемпионата Европы УЕФА против сборной Хорватии. В матче, завершившимся победой юношей из Азербайджана со счётом 1:2, Гулиев вышел на поле на 60 минуте матча, заменив Гурбанали Алиева.

U-19 
10 октября 2013 года Садиг провёл свою первую игру в составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет в отборочном матче Чемпионата Европы УЕФА против сверстников из сборной Ирландии. Сыграл все 90 минут матча.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Информация игрока — Садиг Гулиев (Гафар)

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Зиря»